Болдвін (округ, Алабама)
Болдвін (округ, Джорджія)